Варлов:
 Варлов — коммуна в Германии.
 Варлов, Сергей Сергеевич (род. 2000) — российский хоккеист.